Osoby o tym nazwisku:
 Billy Bevan – australijski aktor sceniczny i filmowy
 Bev Bevan – brytyjski perkusista
 Thomas Horatio Bevan – amerykański konsul